Thedford kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Thedford (ort), Ontario,

USA 

 Thedford, Nebraska, countyhuvudort, Thomas County, 
 Thedford (flygplats), Nebraska, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar